Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Frew McMillan 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Frew McMillan (finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (primo turno)

 Vijay Amritraj /  Gene Mayer (semifinali)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Pat Du Pré /  Brian Gottfried (secondo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1979